Риб — фамилия.

Известные носители:

 Жорж Анри Риб (1920—1993) — французский математик.
 Эвальд Карлович Риб (1930—2003) — российский поэт, прозаик, автор пяти книг стихов, прозы и педагогических этюдов.
 Риб (коммуна) — коммуна во Франции, в департаменте Ардеш.

 РИБ — «Русская историческая библиотека», серия сборников документов и литературных памятников (39 т.). Издавалась Археографической комиссией в 1872—1927.